Die Erste Division 1923/24 war die 24. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. September 1923 und endete am 30. März 1924.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei letzten Vereine stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden punktgleichen Teams auf den Plätzen 11 und 12 ermittelten am 18. Mai 1924 den dritten Absteiger.

|}

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1923/24